

Новокопилово — село, Зоринський район, Алтайський край
 Новокопилово — село, Первомайський район, Алтайський край

Див. також 
 Старокопилово